Корольковы — русский дворянский род.

Восходит к середине XVII века. Род Корольковых внесён в VI часть родословной книги Тамбовской губернии.

Описание гербов

Герб Корольковых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется печать с гербом Василия Назарьевича Королькова: в серебряном поле щита, имеющего круглую форму, изображены человек в лиловой одежде с поднятой правой рукой, а левой показывает на такое же лиловое сердце, стоящее на зелёной траве и рядом с которым произрастает зеленое дерево с сидящей на нём птицей. Над человеком золотая шестиконечная звезда. Щит увенчан дворянской короной, из которой выходит вниз намёт, цветовая гамма которого не определена (дворянский шлем отсутствует). Нашлемник: человек с саблей в руке.

Примечание: по геральдическим правилам нашлемник повторяет рисунок на щите, поэтому возможно, что на щите человек в поднятой руке держит саблю, которая не вошла или не прорисована на печати.

Герб. Часть X. № 93. 
Щит разделён на три части, из коих в первой в голубом поле видна из облака рука с поднятым вверх мечом; во второй части в золотом поле означены крестообразно лук и стрела; в третьей части в красном поле диагонально изображён колчан со стрелами.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и красный, подложен золотом. Щитодержатели: два льва.

Литература 
 Герб рода Корольковых внесен в

Примечания 

Шляхетские роды герба Малая Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Шляхетские роды герба Лук
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎